Джекки Феррара (, род. 17 ноября 1929 года в Детройте, штат Мичиган) — американский скульптор, наиболее известна своими пирамидальными сложенными структурами. Её работы находятся в коллекциях Музея искусств округа Лос-Анджелес, музея «Луизиана», музее «Коллекция Филлипса» и других.

Биография и творчество 
C раннего возраста Джекки Феррара любила создавать домашнюю мебель, такую ​​как полки и шкафы.

В 1952 переезжает из Детройта в Нью-Йорк, и в этом же году начинает посещать занятия по художественной обработке кожи, занимается гончарным делом. Работая в Henry Street Settlement, она знакомится с танцорами и актёрами. С 1960-х начинает посещать различные перформансы и выступления в галерее Джадсона и в церкви Джадсона, а также заниматься скульптурой.

Она выступала в двух хеппенингах (1962 и 1965) Класа Олденбурга, который особенно повлиял на её творчество. В период с конца 1950-х до начала 1970-х годов скульптуры Феррары «включали восковые фигуры в группах, построенные коробки с жутким содержимым и висячие предметы, такие как похожие на хвост предметы из джута, и холстовые панели, покрытые хлопчатобумажным ватином и висящие рядами».

В 1970-х годах Джекки Феррара разрабатывает свой стиль в скульптуре— создает деревянные конструкции пирамидального типа / зиккурата, изготовленные путем укладки в стопку горизонтально-слоистых ступеней. Ранней «зрелой» работой является «Пирамида пустотелого ядра» (фанера, 0,61 × 0,61 × 0,61 м, 1974; Глен Ридж, Нью-Джерси, сборник Леви), для которой вдохновением была развёрнутая мумия, которую она нашла чрезвычайно «красивой» и захотела, чтобы её собственная работа имела подобное качество. Феррара провела персональные выставки в Нью-Йорке в 1973 и 1974 годах, где представила несколько пирамидальных работ.

С 1980-х годов Феррара начала заниматься проектированием разных поверхностей общественных пространств — общественных площадок, проходов и платформ. Работы этого периода творчества отличаются геометрией, обилием треугольных форм и полос разных размеров, использованием плитки в качестве материала (например, гранита, сланца).

«Ферра работает с модулями, унитарные последовательностями и концептуальными системами, подходя к своей работе со строгой точностью и с ясностью математика».

Общественные работы 
Крупные общественные работы, созданные Феррарой, включают:

 «Замок Клинтон: Башня и Мост» (1979)
 «Место встречи» — большое «лобби» с бетонными и стальными полами, поднятой платформой со ступенями, бетоном и стальными сидениями. (1988)
 Деревянная скульптура «Бельведер» в саду скульптур Миннеаполиса. (1988)
 250-местный «Амфитеатр» в LACMA. (1999)
 «Ступенчатая башня» высотой шестьдесят футов в Университете Миннесоты. (2000)
 60-футовый красный и черный гранитный «Фонтан» в Университете Хьюстона. (2006)

Награды 
 Гранты для творческих художников, New York State Council on the Arts: 1971 и 1975
 Гранты национального фонда искусств: 1973, 1977, 1987
 Стипендия Гуггенхайма, 1976
 Награда за выдающиеся достижения в области дизайна Flushing Bay Promenade, Куинс, Нью-Йорк, Комиссия по искусству города Нью-Йорка, 1988
 Institute Honor, Американский институт архитекторов, 1990

Примечания 

Скульпторы США